Faltermeier ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Karl-Faltermeier (* 1983), deutsche Kabarettistin, Autorin und Journalistin
 Gerhard Faltermeier (1943–2009), deutscher Fußballspieler
 Hans Faltermeier (1932–2013), deutscher Fußballspieler
 Harald Faltermeier, besser bekannt als Harold Faltermeyer (* 1952), deutscher Komponist
 Heinrich Faltermeier (1909–1999), Bildhauer
 Hubert Faltermeier (* 1949), deutscher Politiker
 Josef Faltermeier (1882–1956), deutscher Politiker (BVP, CSU)
 Josef Faltermeier (Sozialwissenschaftler) (* 1947), deutscher Sozialforscher 
 Rudolf Faltermeier (1926–2012), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Faltermaier